Plaats in Indonesië
 Sumurkondang (Karangwareng), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Sumurkondang (Klari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java